Таебла () — до жовтня 2013 року волость в Естонії у складі повіту Ляенемаа.
 Таебла () — селище в Естонії, адміністративний центр волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Таебла () — річка в Естонії, у повіті Ляенемаа.